El Escudo de Montelíbano es el emblema desde la creación del Municipio ha identificado a la ciudad de Montelíbano
El escudo y la bandera son los principales símbolos de la ciudad, y forman parte de la imagen institucional de la administración municipal, por lo cual siempre están presentes en los actos protocolarios, en la papelería oficial, en las obras públicas, etc.

Escudos de Córdoba (Colombia)
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano